Штольпе — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Штольпе, Манфред (1936—2019) — немецкий политик, министр транспорта и строительства ФРГ (2002—2005), премьер-министр земли Бранденбург (1990—2002).

Топоним 
 Штольпе (Гольштейн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Штольпе (Пене) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания, район Восточная Передняя Померания.
 Штольпе (Мекленбург) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания, район Пархим.
 Штольпе (Ванзе) — историческая местность в берлинском районе Ванзе

См. также 
 Стольпе